Tides (film), een film uit 2021
 Tides (Therapy?), een single van Therapy? uit 2016
 Tides (Ed Sheeran), een nummer van Ed Sheeran van het album = uit 2021